La Route nationale 52 existe dans plusieurs pays :
 Route nationale 52 en Argentine
 Route nationale 52 en Belgique
 Route nationale 52 en Estonie
 Route nationale 52 en France métropolitaine
 Route nationale 52a en France métropolitaine
 Route nationale 52bis en France métropolitaine
 Route nationale 52 en Italie
 Route nationale 52 au Luxembourg

Voir aussi